«Отец Стю» () — американский биографический драматический фильм режиссёра и сценариста Розалинд Росс, основанный на истории священника  Стюарта Лонга и являющийся полнометражным режиссёрским дебютом Росс. Главную роль в картине сыграл Марк Уолберг (одновременно продюсер).

Премьера фильма в США состоялась 13 апреля 2022 года.

Сюжет 
Главный герой фильма — бывший боксёр и байкер, который становится священником. Он проходит путём саморазрушения, чтобы найти себя.

В ролях 
 Марк Уолберг — отец Стюарт Лонг
 Джеки Уивер  — Кэтлин Лонг
 Мел Гибсон — Билл Лонг
 Тереса Руис
 Коди Ферн
 Нико Никотера
 Чикита Фуллер
 Карло Лил — испанский священник

Производство 
Анонс фильма состоялся в 2016 году, когда Марк Уолберг объявил о работе над байопиком о Стюарте Лонге вместе со сценаристом Дэвидом О. Расселлом. Уолберг впервые узнал об истории Лонга во время ужина с двумя священниками. Розалинд Росс написала сценарий и стала режиссёром.

Съёмки фильма проходили в мае 2021 года в Лос-Анджелесе и заняли всего 30 дней. Для роли Лонга Уолберг набрал 30 фунтов за шесть недель, употребляя до 7,000 калорий в день.

Премьера 
Премьера состоялась 13 апреля 2022 года. Изначально релиз был запланирован на 15 апреля. В цифровую дистрибуцию картина попадёт 31 мая, на Blu-ray и DVD — 14 июня.

Примечания 

Фильмы США 2022 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Columbia Pictures